Beuren – comune del circondario di Esslingen (Baden-Württemberg)
 Beuren – comune del circondario rurale di Cochem-Zell (Renania-Palatinato)
 Beuren (Hochwald) – comune del circondario rurale di Treviri-Saarburg (Renania-Palatinato)